Сезон 1938/39 — 40-й год со дня основания футбольного клуба. Никакие официальные и неофициальные соревнования не проводились в самый разгар Гражданской войны в Испании.

Состав команды

Товарищеские матчи

Товарищеский турнир

Примечания 

1938/1939
Сезоны футбольных клубов 1938/1939